Баэна () — испанский топоним и фамилия.

Известные носители 
 Баэна, Рауль (род. 1989) — испанский футболист, в настоящее время играющий за «Райо Вальекано».
 
 Гарсиа Баэна, Пабло (1923—2018) — испанский поэт и писатель.
 Герцог Баэна

Топоним 
 Баэна — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Кампинья-де-Баэна — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Кордова в составе автономного сообщества Андалусия.

См. также 
 «»